Osoby o tym nazwisku:
 Charles W. Misner – amerykański fizyk
 Susan Misner – amerykańska aktorka